Спилио́тис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Спилиотис, Константин (в монашестве Евстафий; род. 1940) — митрополит Элладской православной церкви.
 Спилиотис, Тед (род. 1953) — греко-американский политик-демократ, член Палаты представителей Массачусетса.